Ариэль Эрнан Гарсе (; 14 июля 1979, Тандиль, провинция Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник.

Карьера 
Начал карьеру в клубе «Ривер Плейт» в 1999 году и выступал до 2004 года, с перерывом в аренде в клубе «Монаркас Морелия». Провёл в составе «Ривера» 98 матчей в чемпионате и 32 игры в континентальных турнирах, забив 6 голов. Выиграл в составе «Ривера» три Клаусуры чемпионата Аргентины.

В 2004 году перешёл в «Колон», где выступал 2 сезона. Затем играл в «Олимпо» и «Росарио Сентраль». Во время периода игры в «Олимпо» был дисквалифицирован на 6 месяцев за употребление кокаина. В 2007 году во второй раз перешёл в «Колон». В 2012 году, после пяти сезонов в составе «Колона», присоединился к «Архентинос Хуниорс».

Международная карьера 
Впервые в состав сборной Аргентины был вызван Марсело Бьелсой в 2003 году, когда провёл 2 игры. После этого не выступал за сборную до 2010 года, когда главный тренер команды, Диего Марадона, пригласил его на товарищеский матч с Гаити. В том же году попал в список игроков, поехавших на чемпионат мира. По информации The Guardian, Марадона взял Гарсе на турнир по одной причине: ему приснилось, что команда выиграла турнир, и единственное лицо, которое он запомнил, был как раз Гарсе.

Достижения 
 Чемпион Аргентины: 2000 (Клаусура), 2002 (Клаусура), 2004 (Клаусура)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccer-stats.irishtimes.com
 Профиль на futbolxxi.com

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Колон»
Игроки ФК «Олимпо»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Атлетико Рафаэла»
Футболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил